Bogislao X de Pomerania, el Grande (3 de junio de 1454 - 5 de octubre de 1523), fue Duque de Pomerania desde 1474 hasta su muerte en 1523.

Biografía 
Bogislao nació en Rügenwalde (ahora Darłowo, Polonia). Sus padres fueron el Duque Erico II de Pomerania-Wolgast, y Sofía de Pomerania, ambos miembros de la Casa de Pomerania. Bogislao primero se casó con Margarita de Brandeburgo y después con Ana, hija del rey polaco Casimiro IV Jagellón. Con se segunda esposa tuvo ocho hijos, incluyendo a Sofía, quien se convirtió en reina de Dinamarca. Heredó todas las particiones previas del Ducado de Pomerania y se convirtió en su único gobernante en 1478. Fue sucedido por sus hijos Jorge I y Barnim XI.

Antes del reinado de Bogislao, el Ducado de Pomerania había sido por mucho tiempo dividido en varios ducados menores, gobernados por parientes de la Casa del Grifo. En 1464, el Duque Otón III de Pomerania-Stettin murió sin heredero. El padre de Bogislao, Erico II, y su tío Wartislaw X, ambos gobernantes de diferentes porciones de Pomerania-Wolgast, lograron convertirse en sucesores en un conflicto sobre la herencia de Pomerania-Stettin con el Margraviato de Brandeburgo. En 1474, con la muerte de su padre, Bogislao heredó su partición del ducado, convirtiéndose en Duque de Pomerania. En 1478 con la muerte de su tío, heredó la partición del ducado de este, también, convirtiéndose en el único gobernante en el Ducado de Pomerania desde hacía unos 200 años.

Su padre, Erico II, había dejado Pomerania en tensos conflictos con Brandeburgo y Mecklemburgo. Bogislao logró resolver esos conflictos con medios tanto diplomáticos como militares. Casó a su hermana, Sofía, con el Duque Magnus II de Mecklemburgo, y su otra hermana, Margarita, se casó con el hermano de Magnus, Baltasar. El propio Bogislao se casó con Margarita, hija del Príncipe-Elector de Brandeburgo Federico II. También, en 1478, Bogislao recuperó las áreas perdidas en favor de Brandeburgo por su padre, notablemente la ciudad de Gartz y otras pequeñas poblaciones y castillos al norte del brandeburgués Uckermark. Confirmó la Paz de Prenzlau (de 1472) en 1479, abandonando Strasburg a Brandeburgo y tuvo que tomar sus posesiones como un feudo de Brandeburgo. En el mismo año, su mujer murió antes de que tuvieran hijos.

Cuando Bogislao se casó con Ana de Polonia en 1491, todos los vecinos de Pomerania estaban ligados a la Casa de Pomerania por matrimonio. Bogislao hizo uso de esas condiciones favorables en 1493, y fortaleció la posición de Pomerania respecto Brandeburgo en el Tratado de Pyritz, que declaraba Pomerania no un feudo de Brandeburgo, sino un feudo del Sacro Imperio Romano Germánico.

Entre 1496-98, Bogislao viajó a Jerusalén como peregrino. Murió en Stettin.

Hijos 

con Ana Jagellón:
 Casimiro VIII (28 de abril de 1494 - 29 de octubre de 1518)
 Sofía de Pomerania, Reina de Dinamarca (1498-1568), desposó a Federico I de Dinamarca en 1525.
 Duque Jorge I de Pomerania (1493-1531)
 Ana de Pomerania, Duquesa de Lubin (1492-1550), desposó a Jorge I de Brieg en 1521.
 Duque Barnim IX de Pomerania (1501-1573)
 Isabel (murió antes de 1518), abadesa del convento de Krummin.
 Barnim (antes de 1501 - antes de 1501)
 Otón (antes de 1503 - antes de 1518)

ilegítimo:
 Cristóbal, archidiácono de Usedom a partir de 1508.

Ancestros

Referencias 
 

Duques de Pomerania
Nobles de Alemania del siglo XV
Nobles de Alemania del siglo XVI